Стены Константинополя или Феодосиевы стены — защитное фортификационное сооружение города Константинополь.

История 
Стены длиной 5 630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II, когда город на семи холмах вырос за пределы тех стен, которые были предусмотрены его основателем, Константином Великим. Строительство продолжалось под руководством префекта Анфимия с 408 года по 413 год. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».

Феодосиевы стены были укреплены после того, как часть их обрушилась при землетрясении 740 года. Тогда же перед стеной был вырыт широкий ров. Внутренняя стена высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров была укреплена шестиугольной либо восьмиугольной башней высотой в 20 метров, общее количество которых доходило до ста. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия.

Внешняя городская стена была меньше внутренней и по высоте и по ширине. Из 96 башен внешней стены десять были проездными, из которых парадными считались Золотые ворота — прообраз одноимённых сооружений в Киеве и Владимире. Эти ворота состояли из трёх мраморных триумфальных арок, воздвигнутых ещё при Феодосии I и увенчанных крылатой аллегорией Победы.

Также мешал штурму стен противником флот Византии, из-за чего много осад Константинополя не завершилось успехом, однако во время Четвёртого крестового похода в 1204 году город был захвачен, так как корабли крестоносцев прорвались в залив Золотой рог, а солдаты на стенах под напором врага капитулировали.

Наиболее слабым отрезком стены были Средние стены в речной долине длиной 1 250 метров. Именно этот участок штурмовал Мехмед II во время осады Константинополя в 1453 году. Значительная часть их была разрушена при штурме города, но была оперативно отстроена турками как Семибашенная крепость и поддерживалась в надёжном состоянии до XIX века. То место, где янычары проникли в город, отмечено памятным знаком.

По мере роста Константинополя Феодосиевы стены начали сносить, преимущественно в конце XIX и начале XX века. В 1980-е годы ЮНЕСКО выделило средства на воссоздание разобранных отрезков стены в первоначальном виде, однако восстановление было довольно поверхностным и, как следствие, вновь отстроенные участки стены больше других пострадали во время недавних землетрясений.

См. также 
 Семибашенная крепость
 Стена Аврелиана

Ссылки 

 
 
 Site of the Yedikule Fortress Museum
 Cross-section of the Theodosian Walls
 Diagram detailing the course of the Land Walls
 

Византийская военная архитектура

Здания и сооружения, построенные в V веке
Крепости Турции